Kurban („Opfer“, „Tieropfer“) steht für:
 Qurbān (arabisch), Tieropfer beim islamischen Opferfest (türkisch Kurban Bayramı)
 Korban (hebräisch), Tieropfer im alten Judentum, siehe Korbanot, jüdisches Gebet
 Kurban (türkisch), eine türkische Rockband

Kurban ist der Familienname folgender Personen:
 Nisha Kurban-Baboe, surinamische Diplomatin
 Olga Iwanowna Kurban (* 1987), russische Siebenkämpferin
 Suli Kurban (* 1988), Regisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch
 Korban